AAT steht für:
 α-1-Antitrypsin, ein Protein
 Aachener Aphasie-Test, Verfahren zur Diagnose von Aphasien
 Alber Antriebstechnik GmbH
 Alpe Adria Trail ein Fernwanderweg in den östlichen Alpen
 Flughafen Altay (IATA-Code) in Xinjiang/China
 Anglo-Australian Telescope, siehe Liste der größten optischen Teleskope
 Anti-Aggressivitäts-Training
 Apple Advanced Typography, typographisches Konzept unter MacOS
 Approach-Avoidance-Task, psychologisches Experimentalparadigma
 Art and Architecture Thesaurus, Thesaurus für die Objekterschließung kunst- und kulturhistorischer Sammlungen
 Australisches Antarktis-Territorium

Aat steht für:
 Aat, niederländischer Name für die belgische Stadt Ath
 Aat (Königin), altägyptische Königin

aat steht für:
 Arvanitika (ISO-639-3-Code), in Griechenland nur noch begrenzt gesprochener albanischer Dialekt

Abkürzung